Сергей Сапо́жников:
 Сапожников, Сергей Анатольевич (род. 1984) — российский художник, фотограф.
 Сапожников, Сергей Борисович (род. 1952) — советский и российский учёный-материаловед, д. тех. н., профессор.
 Сапожников, Сергей Романович (1932—2022) — советский и российский скрипач и композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).